Petralia è il nome generico di 2 comuni della città metropolitana di Palermo
Petralia Soprana
Petralia Sottana